Дорохова — жіноча форма прізвища Дорохов.

 Дорохова Поліна Михайлівна (* 1938) — українська оперна співачка, народна артистка Казахстану, заслужений працівник культури України.
 Дорохова Тетяна Миколаївна (* 1985) — українська стрільчиня з лука, майстер спорту України, майстер спорту України міжнародного класу, чемпіонка Європи та світу зі стрільби з лука. Заслужений майстер спорту України.

 Дорохова — присілок Бокситогорського району Ленінградської області Росії.
Жіночі форми прізвищ